Tongren Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongren Xian (härad i Kina), Qinghai, 
 Tongren Shi (härad i Kina), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar